Paralaoma duncombei är en snäckart som beskrevs av Tom Iredale 1945. Paralaoma duncombei ingår i släktet Paralaoma och familjen punktsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Punktsnäckor
duncombei